Lista odcinków serialu Brzydula Betty – emitowanego w amerykańskiej telewizji ABC opartego na kolumbijskiej telenoweli Brzydula od 28 września 2006 r., a w Polsce emitowanego przez dwie stacje telewizyjne TVP2 i FoxLife od 3 września 2007 r.

Spis odcinków

Premiera na DVD 
 Pierwszy sezon ukazał się po polsku na DVD 25 września 2008 r.
 Drugi sezon ukazał się po polsku na DVD 16 czerwca 2009 r.
 Trzeci sezon ukazał się po polsku na DVD 19 lutego 2010 r.

Brzydula Betty
American Broadcasting Company